Дакич () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дакич, Божидар (1909—1941) — югославский партизан, участник Гражданской войны в Испании и Народно-освободительной войны Югославии.
 Дакич, Милисав (1913—1943) — югославский партизан Народно-освободительной войны Югославии, Народный герой Югославии.
 Дакич, Радое (1911—1946) — югославский военачальник, партизан времён Народно-освободительной войны Югославии.